Birthright (Doctor Who), een Doctor Who-roman uit 1993
 Birthright (Kathleen Sky), een roman van Kathleen Sky
 Birthright (band), een Amerikaanse hardrockband
 Birthright (1939), een film van Oscar Micheaux uit 1939
 Birthright (2010), een Japanse film uit 2010